iemand uit Limburg
Limburger (kaas)
Limburgers, een serie trams in Den Haag
De Limburger, een regionaal dagblad in de Nederlandse provincie Limburg.